Чемпионат Исландии по футболу 1927 стал 16-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул завоевал «Рейкьявик» в 4-й раз в своей истории.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1927 год в Исландии
Футбол в Европе в 1927 году